Il Soleil Center era un grattacielo di 43 piani, adibito a condo hotel, progettato ma mai costruito, che sarebbe dovuto sorgere nella città di Raleigh, capitale della Carolina del Nord, Stati Uniti. L'edificio, una volta terminato, avrebbe raggiunto i 146 m di altezza e doveva essere situato accanto al Crabtree Valley Mall su Glenwood Avenue (US 70) appena a nord della linea di cintura I-440, in un'area generalmente nota come "Midtown Raleigh" o "Uptown Raleigh". Il Soleil Center doveva essere il secondo edificio più alto di Raleigh.

Il Soleil Center doveva contenere un hotel Westin a quattro stelle di 290 camere, 54 condomini,  di uffici, una spa e garage per 600 auto. Il costo complessivo del progetto è stato stimato in 175 milioni di dollari, fondi provenienti da un investimento provato del Gruppo Soleil.

Il progetto di costruzione è stato approvato dal Consiglio comunale di Raleigh nel novembre 2005, ma dopo la scoperta di condizioni irregolari nel substrato roccioso, è stata necessaria la perforazione di prova di ogni posizione delle future colonne, causando un ritardo di un anno.

Il piano originale degli sviluppatori era quello di costruire solo un hotel, il Westin Hotel Crabtree, ma non residenze. Dopo aver ottenuto ulteriori finanziamenti e investitori, il Gruppo Soleil ha deciso di ampliare il progetto.

Il Soleil Center doveva sostituire il vecchio hotel Sheraton, che era imploso nel maggio 2006. I condomini, ufficialmente chiamati "The Westin Raleigh Soleil Center Residences", avevano un prezzo a partire da 1 milione di dollari e gli attici a $ 4,5 milioni, rendendo le residenze tra le più costose della zona. 

Il crollo economico del 2008 ha distrutto la domanda di condomini di lusso. Il progetto è stato ridimensionato alla fine dello stesso anno, fino a ridursi a solo un hotel di 16 piani, lasciando aperta la possibilità della costruzione della torre condominiale in un secondo momento, se il mercato dovesse migliorare. La costruzione dell'hotel non è ancora iniziata.

Lo stesso gruppo Soleil intendeva sviluppare nell'area una seconda torre, la Soleil II, di 18 paini, che sarebbe stata collegata alla prima, nell'ottica di fornire ulteriore spazio per uffici.

Nel 2015, più fonti mediatiche hanno affermato che la struttura potrebbe finire per essere costruita. Un articolo del 30 marzo sulla stampa locale WRAL.com ha rivelato che i piani potrebbero non essere del tutto dimenticati. In tal caso, ciò segnerebbe una svolta fondamentale negli eventi del sito, situato in una delle zone immobiliari più richieste di Raleigh.

Nel 2018, il progetto è stato cancellato, ma c'è un nuovo Westin Hotel, di 18 piani, in costruzione sullo stesso terreno.

Note

Collegamenti esterni 
 Gruppo Soleil

Architetture di Raleigh (Carolina del Nord)